— японский аниме-сериал, созданный студией Tezuka Productions. История основана на известной сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок», точнее на экранизации сказки — одноимённого мультфильма Иванова-Вано.

Это последняя работа Осаму Тэдзуки, так как во время создания сериала режиссёр скончался. Несмотря на это создание сериала было продолжено.

Сюжет 
История начинается с того, как главный герой по имени Какэру встречает необычного жеребёнка по имени Блинк. Он спасает Блинка от грозы и тот в знак благодарности обещал, что где бы Какэру не оказался, если он позовёт Блинка на помощь, то он мигом прибудет и поможет. И вот однажды когда в конце лета главный герой возвращается домой, он обнаруживает, что его отец — автор детских книг похищен. В слезах Какэру призывает Блинка и они вместе отправляются в поиски отца.

Роли озвучивали 
 Саори Цутия — Блинк
 Масако Нодзава — Какэру
 Кацуя Кобаяси — Тамба
 Кэнъити Огата — Нитч
 Ё Ёсимура — Сатч
 Мики Ито — Принцесса Кирара
 Горо Ная — Харухико Сики
 Ай Орикаса — Джулия
 Кэй Томияма — Генри
 Мари Масиба — Спика
 Юрико Футидзаки — Ракуруру
 Сатоко Ясунага — Нана

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Обзор сериала на сайте anime-planet.com 

Мультфильмы о лошадях
Мультфильмы о говорящих лошадях
Tezuka Productions